Rõngu (gemeente), een voormalige gemeente in Estland
 Rõngu (plaats), een plaats in Estland, gemeente Elva
 Rõngu (rivier), een rivier in Estland